ŽNL Ličko-senjska u sezoni 2008./09. je predstavljala jedinu županijsku ligu u Ličko-senjskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. U natjecanju je sudjelovalo 9 klubova, a prvak je bio Croatia Lički Osik.

Ljestvica

Izvori 

 

2008-09
Ličko-senjska-1